Терпиго́рев — русская фамилия (терпи́ го́ре).

Известные носители 
Терпигорев, Александр Митрофанович (1873—1959) — горный инженер, учёный; академик АН СССР (1935).
Терпигорев, Сергей Николаевич (1841—1895) — русский писатель и публицист.